Зи́мний ку́бок Вы́сшей ли́ги 2013 го́да () — 1-й розыгрыш Зимнего кубка Высшей лиги по футболу в Латвии, который проходил с 14 января по 17 февраля 2013 года в олимпийском комплексе «Сконто». В турнире принимали участие 8 из 10 команд предстоящего сезона Высшей лиги Латвии.

Организация 
Первое упоминание о необходимости проведения Зимнего кубка прозвучало 28 февраля 2012 года, в рабочей программе кандидата на пост председателя комитета клубных соревнований Дайниса Казакевича. 29 ноября того же года, на собрании членов общества «Латвийская футбольная Высшая лига» впервые обсуждалось проведение розыгрыша Зимнего кубка 2013, в котором из 11 клубов (10 участников сезона 2012 года и пробившийся в Высшую лигу ДЮСШ Илуксте) 8 — изъявили желание принять участие, а 3 («Спартак», «Гулбене» и ДЮСШ Илуксте) — отказались. Однако, уже на следующем собрании, 13 декабря, клуб МЕТТА/Латвийский университет отказался от участия в турнире, а вакантное место занял ДЮСШ Илуксте.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Утешительный этап

Утешительные полуфиналы

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Основной этап

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.1 Возможно под именем Баба Гита играл нигерийский футболист Ибрагим Бабатунде.2 Согласно другой информации, гол забил грузинский футболист Торнике Тархнишвили.

Голы в свои ворота
  Максим Данилов («Елгава», забил за «Металлург»)
  Линас Климавичюс («Даугава» (Рига), забил за «Вентспилс»)

Примечания

Ссылки 
 Календарь Зимнего кубка Высшей лиги 2013

2013
Футбол в Латвии в 2013 году
Национальные футбольные кубки в сезоне 2013